

Sigle 
 Renault 21 – automobile della Renault

Chimica 
 R21 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche
 R-21 – sigla del diclorofluorometano

Trasporti 
 R21 – tangenziale di Bruxelles (Belgio)
 R21 – strada regionale Pretoria – Boksburg (Sudafrica)
 R21 – Autostrada principale in Russia, che va da San Pietroburgo a Murmansk. L'autostrada fa parte della strada europea E105.